Krst pri Savici je lahko:

 Krst pri Savici – nacionalna zgodovinska pesnitev Franceta Prešerna
 Krst pri Savici – drama Dominika Smoleta
 Krst pri Savici – drama Zorka Simčiča